A Hoya jelentheti a következőket:

 Hoya, a viaszvirág latin neve
 Hoya, település Németországban
 Hoya Corporation, japán optikai vállalat
 Hoya, a dél-koreai Infinite együttes tagja